BiH:
 Bukovica Mala (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa
 Bukovica Mala (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj